Contea di Shannon o Shannon County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Shannon (Dakota del Sud)
 Contea di Shannon (Missouri)